Smif 'n' Wessun: Reloaded є третім сольним альбомом двох реперів Tek і Steele, відомих як Cocoa Brovaz. Але в цему альбомі дует офіційно переходить до своєї оригінальної назив Smif-N-Wessun, ім'я яке змушені були змінити після позову Smith & Wesson, компанії яка виготовляє зброю, позов був здійснений у 1995 році, після виходу першого альбому групи Smif-N-Wessun. У записі альбому беруть участі такі як: Heltah Skeltah, Dead Prez, Buckshot, Tony Touch, Starang Wondah, Louieville Sluggah, Top Dog і Talib Kweli. А музику писали Dru Kevorkian, Roc Raida, Ken Ring & Rune Rotter, Khrysis, Da Beatminerz, Coptic і Moss.

Цей альбом був останнім альбомом лейблу Duck Down Records в 2005 році, після таких альбомів як: Sean Price's — Monkey Barz and Buckshot і 9th Wonder's — Chemistry.

Track listing

Музичні альбоми 2007
Альбоми Duck Down Records